Stoenești (Argeș) ;
 Stoenești (Giurgiu) ;
 Stoenești (Olt) ;
 Stoenești (Vâlcea) ;